

Geografia

Germania 
 Waldkirch – città nel distretto di Friburgo (Baden-Württemberg)
 Waldkirch – ex comune ora frazione di Winterbach, comune nel distretto della Svevia (Baviera)

Svizzera 
 Waldkirch – comune nel distretto di San Gallo (Canton San Gallo)